Sur puede referirse a:

Sur, uno de los cuatro puntos cardinales.

Lugares
Sur, comuna suiza del cantón de los Grisones.
Sur (Şūr), ciudad de Omán, capital de la región de Ash Sharqiyah.
Sur, gobernación de Baréin.
Isla Sur, isla de Nueva Zelanda.
Punta Sur, localidad argentina, llamada oficialmente Punta Médanos.
Punta Sur, extremo de la isla de Cozumel, llamada también Punta Celaráin.

Periódicos y revistas
El Sur, diario chileno de Concepción.
Sur, revista literaria argentina.
Diario Sur, periódico español.
Sur (Buenos Aires), periódico argentino.

Cine
Sur, película de Fernando "Pino" Solanas.
El sur, película de Víctor Erice.

Además
El Sur, cuento de Jorge Luis Borges.
Cruz del Sur, constelación del hemisferio sur.
Proyecto Sur, proyecto político encabezado por Fernando "Pino" Solanas.
Sur, tango de Homero Manzi y Aníbal Troilo.
Sur, distintos álbumes musicales con el nombre "Sur".
Partido del Sur, antiguo partido político de Chile.

Otros
El Sur 
Provincia del Sur 
Cruz del sur